Berndl ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Berndl (1932–2017), bayerische Theater- und Volksschauspielerin
 Emma Berndl (1877–1934), österreichische Theaterschauspielerin
 Florian Berndl (1856–1934), österreichischer Naturheilkundler
 Heinrich Berndl (1887–1973), deutscher Kommunalpolitiker und Oberbürgermeister im schwäbischen Memmingen
 Karl Berndl (1840–1895), österreichischer Theaterschauspieler
 Lilo Berndl (1913–2013), deutsche Malerin und Autorin, siehe Lilo Ramdohr 
 Richard Berndl (1875–1955), deutscher Hochschullehrer, Kunstgewerbler und Architekt